O Sport Club Rio Branco, ou apenas Rio Branco, é um clube de futebol brasileiro com sede em Alegre no Espírito Santo.

Rio Branco
Rio Branco